Gorgona může znamenat:

 Gorgona (Itálie) – ostrov Itálie v Ligurském moři
 Gorgona (Kolumbie) – ostrov Kolumbie v Tichém oceánu
 Gorgony – dcery mořského boha Forkýna v řecké mytologii
 Gorgona (souhvězdí Persea) – jiný název hvězdy Algol v souhvězdí Persea